Corpi al sole (Evil Under the Sun) – romanzo di Agatha Christie del 1941
Delitto sotto il sole (Evil Under The Sun) – film del 1982 diretto da Guy Hamilton
Corpi al sole (Evil Under the Sun) – episodio della serie televisiva Poirot  del 2001
Agatha Christie: Delitto sotto il sole (Agatha Christie: Evil Under the Sun) – videogioco del 2007